Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Kremlin Cup 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Martina Hingisová a Flavia Pennettaová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem čtyřhry se stal ruský nenasazený pár Darja Kasatkinová a Jelena Vesninová, startující na divokou kartu, který ve finále zdolal rumunské turnajové dvojky Irinu-Camelii Beguovou s Monicou Niculescuovou po setech 6–3 a 6–7, až v rozhodujícím supertiebreaku poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů.

Kasatkinová tak první finálový duel na okruhu WTA Tour proměnila v titul. Pro Vesninovou se jednalo o premiérové turnajové vítězství v probíhající sezóně a celkově čtrnáctou trofej ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Anna-Lena Grönefeldová /  Alicja Rosolská (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (finále)
  Andreja Klepačová /  Kateřina Siniaková (semifinále)
  Ljudmila Kičenoková /  Olga Savčuková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2015